Karl Lüderitz ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich von Lüderitz (auch Friedrich Wilhelm von Lüderitz; 1701–1762), deutscher Oberst der Infanterie
 Karl Ludwig von Lüderitz (1714–1778), deutscher Oberst der Artillerie
 Karl Philipp Lüderitz (1817–1900), deutscher Generalleutnant